Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 2. Wahlperiode (7. August 1950 bis 6. August 1954).

Präsidium 
 Präsident: Karl Ratz (SPD)
 Erster Vizepräsident: Walther Böttcher (CDU)
 Zweiter Vizepräsident: Hans Herwarth von Bittenfeld (GB/BHE)
 Erster Schriftführer: Friedrich Schönemann (Wahlblock/FDP) (bis 3. März 1952)
 Erster Schriftführerin: Emmy Lüthje (Wahlblock/CDU) (ab 3. März 1952)
 Stellvertreter: Erwin Jürgens (Wahlblock)
 Zweiter Schriftführer: Margarete Weiß (BHE)
 Stellvertreter: Paul Lohmann (SPD) (bis zu dessen Tod am 27. Oktober 1953)
 Stellvertreter: Paul Dölz (SPD) (ab 7. Dezember 1953)

Zusammensetzung 
Nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 9. Juli 1950 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:
 SPD: 19 Sitze
 CDU: 16 Sitze
 FDP: 8 Sitze
 SSW: 4 Sitze
 BHE: 15 Sitze
 DP: 7 Sitze

Fraktionsvorsitzende 
 Landtagsfraktion „Deutscher Wahlblock“ (CDU/FDP (bis 24. Februar 1952)/DP (bis 6. Mai 1952))  bis 13. September 1952  Max Meinicke-Pusch  bis 18. Januar 1952  Hermann Böhrnsen  21. Januar 1952 bis 14. April 1952 
 SPD-Landtagsfraktion Andreas Gayk  bis 9. Oktober 1950  Bruno Diekmann  9. Oktober 1950 bis 3. Oktober 1953  Wilhelm Käber  seit 3. Oktober 1953 
 BHE-Landtagsfraktion Alfred Gille  bis 2. März 1954  Hans Herwarth von Bittenfeld  seit 2. März 1954 
 SSW-Landtagsfraktion Samuel Münchow
 FDP-Landtagsfraktion  seit 24. Februar 1952  Curt Hoffmann
 CDU-Landtagsfraktion  seit 13. September 1952  Wilhelm Mohr

Abgeordnete 

Mitglieder, 02. Wahlperiode
 04